„Mollivirus sibericum“ (‚Sibirisches Weichvirus‘ nach   ‚weich‘) ist ein DNA-Virus aus dem Jungpaläolithikum, das 2015 von französischen Wissenschaftlern des CNRS im Permafrostboden Nord-Ost-Russlands gefunden wurde. Mit einem Durchmesser von rund 600 nm gehört es möglicherweise zu den größten beschriebenen Viren oder virenähnlichen Organismen.
„Mollivirus sibericum“ wurde 2015 in einer etwa 30.000 Jahre alten Schicht im Permafrostboden Sibiriens in etwa 30 Metern Tiefe gefunden. Es gibt Hinweise auf eine entfernte Verwandtschaft mit den Phycodnaviren: Das „Mollivirus“ hat wie die Pandoraviren offenbar einen gemeinsamen Vorfahren mit den Coccolithoviren innerhalb der Familie der Phycodnaviridae, was eine Zuordnung zu dieser Familie nahelegt.

Die hier vorgeschlagene Gattung „Mollivirus“ ist zu unterscheiden von der offiziellen Maribacter-Phagengattung Mollyvirus (Caudoviricetes).

Genom 
Das Genom von „Mollivirus sibericum“ (Isolat P1084-T) hat eine Länge von 651.523 Basenpaaren und kodiert vorhergesagt 523<1--sic!--> Proteine. Der GC-Gehalt liegt bei 60 %.

Systematik

Innere Systematik 
Laut CNRS (2019) gibt es neben dem ursprünglichen „Mollivirus sibericum“ inzwischen noch eine zweite Spezies „Mollivirus kamchatka“.

Äußere Systematik 
Schulz et al., schlugen im November 2018 im Detail folgende Systematik vor:

Mit den Phycodnaviridae als einer vom International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) anerkannten Virusfamilie bliebe für die Mollivirus-Klade anstelle einer eigenen Familie „Molliviridae“ wie gelegentlich vorgeschlagen allenfalls der Rang einer Unterfamilie, sollten sich diese Verwandtschaftsbeziehungen bestätigen: Der Sachverhalt ist derselbe wie bei den Pandora- und Coccolithoviren.

Literatur 
 Dickson Kinyanyi, George Obiero, Peris W Amwayi, Stephen Mwaniki, Mark Wamalwa: In silico structural and functional prediction of African swine fever virus protein-B263R reveals features of a TATA-binding protein, in: PeerJ 6(4):e4396 (2018), doi:10.7717/peerj.4396, S. 13, insbes. Fig. 7
 Weijia Zhang, Jinglie Zhou, Taigang Liu, Yongxin Yu, Yingjie Pan, Shuling Yan, Yongjie Wang: Four novel algal virus genomes discovered from Yellowstone Lake metagenomes, in: Scientific Reports volume 5, Artikel Nr. 15131, 2015, doi:10.1038/srep15131, Abstract
 Graziele Oliveira, Bernard La Scola, Jônatas Abrahão: Giant virus vs amoeba: fight for supremacy, in: Virol J 16, 126, 4. November 2019, doi:10.1186/s12985-019-1244-3, PDF

Weblinks 
 Jean-Luc Goudet: Un virus géant, Mollivirus, renaît du sol gelé après… 30.000 ans, auf: Futura Santé (futura-sciences.com), 8. September 2015 (mit bildlichen Darstellungen, )

Einzelnachweise 

Virusspezies
Unbestätigtes Virustaxon
Nucleocytoviricota